Хоайдык — вьетнамский топоним:
 Хоайдык — один из семнадцати сельских уездов, входящих в состав Ханоя.
 Хоайдык — община в уезде Ламха, провинция Ламдонг.